Joksimović ist der Familienname folgender Personen:

 Aleksandar Joksimović (1933–2021), jugoslawischer Modeschöpfer
 Aleksandra Joksimović (* 1963), serbische Diplomatin und Pianistin
 Jadranka Joksimović (* 1978), serbische Politikerin (SRS, SNS)
 Jovana Joksimović, geborene Jovana Janković (* 1981), serbische Fernsehmoderatorin und Journalistin
 Obren Joksimović (1952–2021), serbischer Politiker (SPO, DSS, DZS, SRS)
 Savo Joksimović (1913–1980), jugoslawischer General und Politiker
 Željko Joksimović (* 1972), serbischer Popsänger und Komponist